Райан Кёртисс Аллан Форд (; ) — канадский боксёр и боец ММА, выступающий на профессиональном уровне с 2007 года. В смешанных единоборствах известен по выступлениям в полусредней весовой категории в таких организациях как Bellator, WSOF, MFC, AFC и др. В боксе выступает во втором среднем и полутяжёлом весах.

Биография 
Райан Форд родился 8 марта 1982 года в Эдмонтоне, провинция Альберта. Сын известного канадского боксёра Эла Форда, выступавшего среди профессионалов в 1967—1982 годах.

В молодости испытывал проблемы с законом, в частности в 2003 году был осуждён за вооружённое ограбление со взломом и провёл четыре года в тюрьме.

ММА 
Дебютировал в смешанных единоборствах на профессиональном уровне в 2007 году, дрался преимущественно в Эдмонтоне в местном бойцовском промоушене Maximum Fighting Championship. Одержал здесь множество побед, став одним из сильнейших бойцов организации. Дважды претендовал на титул чемпиона MFC в полусредней весовой категории, но оба раза проиграл действующему чемпиону Пэту Хили. Третье в карьере поражение потерпел от достаточно известного бразильского бойца Дугласа Лимы.

Имея в послужном списке 17 побед и только 4 поражения, в 2012 году Форд привлёк к себе внимание крупной американской организации Bellator и, подписав с ней контракт, выиграл здесь два поединка.

В 2013 году отметился двумя победами в канадском промоушене Aggression Fighting Championship, завладев титулом чемпиона в полусреднем весе.

В 2014 году являлся бойцом организации World Series of Fighting. Потерпел поражение сдачей от Джейка Шилдса, после чего в июне 2015 года должен был встретиться с японцем Юсином Оками, но в конечном счёте отказался от этого боя и с тех пор больше не выступал в ММА.

Бокс 
Одновременно с карьерой бойца ММА с 2015 года Райан Форд также регулярно выступал в профессиональном боксе. Достаточно долго шёл без поражений, выиграв у таких известных боксёров как Манус Бунчамнонг, Сэм Рапира и Роберт Берридж.

В 2017 году удостоился права оспорить вакантный титул интернационального чемпиона во втором среднем весе по версии Всемирной боксёрской ассоциации (WBA). Другим претендентом стал россиянин Фёдор Чудинов, противостояние между ними продлилось все отведённые 12 раундов, в итоге судьи единогласным решением отдали победу Чудинову.

В марте 2018 года Форд вновь боксировал в России, на сей раз его соперником стал непобеждённый Андрей Сироткин, и на кону стоял титул интерконтинентального чемпиона WBA во втором среднем весе. Поединок так же продлился все 12 раундов, Сироткин был признан победителем единогласным судейским решением.

В мае 2018 года Форд оспаривал титул интернационального чемпиона во втором среднем весе по версии Всемирного боксёрского совета (WBC), но уступил единогласным решением турку Авни Йылдырыму.

В феврале 2020 года Райан Форд выступил во дворце спорта «Динамо» в Крылатском, встретившись с российским проспектом Асламбеком Идиговым. Бой продлился все 10 раундов, большинство судей отдали победу Идигову.

Статистика в профессиональном боксе

Статистика в профессиональном ММА 

|-
| Поражение
| align=center| 22-5
| Джейк Шилдс
| Сдача (удушение сзади)
| WSOF 14
| 
| align=center| 1
| align=center| 4:29
| Эдмонтон, Канада
|
|-
| Победа
| align=center| 22-4
| Джоэл Пауэлл
| KO (удары)
| WSOF Canada 1
| 
| align=center| 1
| align=center| 0:53
| Эдмонтон, Канада
| 
|-
| Победа
| align=center| 21-4
| Майкл Хилл
| Сдача (удушение сзади)
| AFC 19
| 
| align=center| 5
| align=center| 4:32
| Эдмонтон, Канада
| 
|-
| Победа
| align=center| 20-4
| Брендан Тирни
| KO (удар рукой)
| AFC 17
| 
| align=center| 2
| align=center| 3:11
| Эдмонтон, Канада
|
|-
| Победа
| align=center| 19-4
| Кайл Бейкер
| Единогласное решение
| Bellator 79
| 
| align=center| 3
| align=center| 5:00
| Рама, Канада
|
|-
| Победа
| align=center| 18-4
| Луис Сантус
| TKO (удары)
| Bellator 67
| 
| align=center| 2
| align=center| 1:24
| Рама, Канада
|
|-
| Победа
| align=center| 17-4
| Рикки Гудолл
| TKO (удары локтями)
| AMMA 9
| 
| align=center| 1
| align=center| 3:37
| Эдмонтон, Канада
|
|-
| Поражение
| align=center| 16-4
| Дэвид Хулетт
| Сдача (гильотина)
| AMMA 8: Unfinished Business
| 
| align=center| 1
| align=center| 1:35
| Эдмонтон, Канада
| 
|-
| Победа
| align=center| 16-3
| Ник Хинчлифф
| TKO (удары руками)
| AMMA 7: Confrontation
| 
| align=center| 3
| align=center| 0:18
| Эдмонтон, Канада
|
|-
| Победа
| align=center| 15-3
| Каро Парисян
| TKO (остановлен врачом)
| JEG: MMA Live 1
| 
| align=center| 3
| align=center| 1:26
| Лондон, Канада
|
|-
| Победа
| align=center| 14-3
| Джонни Дэвис
| TKO (удары руками)
| AMMA 6: Edmonton
| 
| align=center| 2
| align=center| 2:06
| Эдмонтон, Канада
|
|-
| Победа
| align=center| 13-3
| Пит Спратт
| Сдача (удушение сзади)
| MFC 27
| 
| align=center| 2
| align=center| 3:07
| Эдмонтон, Канада
|
|-
| Поражение
| align=center| 12-3
| Дуглас Лима
| Сдача (рычаг локтя)
| MFC 26
| 
| align=center| 2
| align=center| 0:48
| Эдмонтон, Канада
|
|-
| Победа
| align=center| 12-2
| Том Спир
| Сдача (удушение сзади)
| TFC 10: High Voltage
| 
| align=center| 1
| align=center| 4:29
| Эдмонтон, Канада
| 
|-
| Победа
| align=center| 11-2
| Джон Уолш
| KO (удары руками)
| TFC 9: Total Chaos
| 
| align=center| 1
| align=center| 0:13
| Эдмонтон, Канада
| 
|-
| Победа
| align=center| 10-2
| Маркхэйл Веддерберн
| Сдача (удушение сзади)
| TFC 8: Salvation
| 
| align=center| 1
| align=center| 1:24
| Эдмонтон, Канада
| 
|-
| Победа
| align=center| 9-2
| Дейв Мазани
| TKO (удары руками)
| TFC 7: Full Throttle
| 
| align=center| 1
| align=center| 0:28
| Эдмонтон, Канада
|
|-
| Поражение
| align=center| 8-2
| Пэт Хили
| Раздельное решение
| MFC 20
| 
| align=center| 5
| align=center| 5:00
| Эдмонтон, Канада
| 
|-
| Победа
| align=center| 8-1
| Набиль Хатиб
| Единогласное решение
| Raw Combat: Redemption
| 
| align=center| 3
| align=center| 5:00
| Калгари, Канада
|
|-
| Победа
| align=center| 7-1
| Лаверн Кларк
| Сдача (гильотина)
| MFC 18: Famous
| 
| align=center| 2
| align=center| 2:30
| Эдмонтон, Канада
|
|-
| Поражение
| align=center| 6-1
| Пэт Хили
| Сдача (рычаг локтя)
| MFC 17: Hostile Takeover
| 
| align=center| 3
| align=center| 3:00
| Эдмонтон, Канада
| 
|-
| Победа
| align=center| 6-0
| Си Джей Фернандес
| Сдача (удушение сзади)
| MFC 16: Anger Management
| 
| align=center| 1
| align=center| 2:32
| Эдмонтон, Канада
|
|-
| Победа
| align=center| 5-0
| Пит Спратт
| Сдача (удушение сзади)
| MFC 15: Rags to Riches
| 
| align=center| 2
| align=center| 4:01
| Эдмонтон, Канада
|
|-
| Победа
| align=center| 4-0
| Майк Соренсон
| TKO (удары руками)
| MFC 14: High Rollers
| 
| align=center| 2
| align=center| 0:51
| Эдмонтон, Канада
|
|-
| Победа
| align=center| 3-0
| Абиль Аббас
| Сдача (удушение сзади)
| ECC 6: Hometown Heroes
| 
| align=center| 1
| align=center| 1:21
| Галифакс, Канада
|
|-
| Победа
| align=center| 2-0
| Рэнди Валетт
| TKO (удары руками)
| MFC 13: Lucky 13
| 
| align=center| 1
| align=center| 2:07
| Эдмонтон, Канада
|
|-
| Победа
| align=center| 1-0
| Аарон Галлант
| TKO (удары руками)
| MFC 12: High Stakes
| 
| align=center| 2
| align=center| 4:15
| Эдмонтон, Канада
|

Примечания 

Бойцы смешанных единоборств Канады
Боксёры Канады
Боксёры 2010-х годов
Боксёры 2020-х годов
Боксёры второй средней весовой категории
Боксёры полутяжёлой весовой категории